Lista 707 gmin w departamencie Côte-d’Or we Francji.

(CAD) Communauté d’agglomération Dijonnaise, created in 2000.

Gminy we Francji